Ženská čtyřhra St. Petersburg Ladies Trophy 2021 probíhala ve druhé polovině března 2021. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Japonky Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, které do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, ukrajinsko-rumunský pár Nadija Kičenoková a Ioana Raluca Olaruová, který ve finále zdolal americké turnajové dvojky Kaitlyn Christianovou se Sabrinou Santamariovou. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Kičenoková na okruhu WTA Tour vybojovala šestý deblový titul a pro Olaruovou to bylo desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (vítězky)
  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariová (finále)
  Makoto Ninomijová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Lidzija Marozavová /  Aljaksandra Sasnovičová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2021